Світлана Кузнецова і Мартіна Навратілова були чинними чемпіонками, але цього разу обидві вирішили не брати участі.

Асагое Сінобу і Ай Суґіяма виграли титул, перемігши у фіналі пару Лізель Губер і Тамарін Танасугарн з рахунком 6–0, 6–3.

Сіяні пари 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Rogers ATandT Cup, парний розряд